PBC, sigle qui peut faire référence à :
 Pau Broadband Country, le réseau très haut débit de la ville de Pau en France
 Playback complet (tout l'orchestre est en playback, y compris le chanteur)
 Periodic boundary conditions, en chimie
 Aéroport international de Puebla au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Pairing-based cryptography, Cryptographie à base de couplages en français.
 Protection des Biens Culturels, un registre (et par extension les identifiants PBC) établit par Office fédéral de la protection de la population, Suisse
Code